O Grupo Mundial é o principal nível da Copa Davis.

Participantes

Jogos

Final

Campeão

Ligações externas 
 

2005